La macule Cthulhu (Cthulhu Macula), anciennement la région Cthulhu (Cthulhu Regio), surnommée « la baleine » en raison de sa forme, est une régio de faible albédo (qui apparaît donc sombre) qui s'étend sur environ  le long de l'équateur de Pluton. Elle est située à l'ouest de la région Tombaugh, le « cœur » de Pluton, à l'opposé de la région sombre nommée Krun.

Il s'agit d'un hommage à Cthulhu, une monstrueuse entité cosmique inventée par l'écrivain américain Howard Phillips Lovecraft en 1928.

Note 
Pour le moment, ce nom n'a pas été entériné par l'Union astronomique internationale et pourrait être modifié.

Références 

Regio sur Pluton